Престон-стрит,  — название нескольких улиц:
 Престон-стрит (Балтимор)
 Престон-стрит (Оттава)